{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#FFDD44;"
!colspan=2|Brasil Open de 2004
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|23 – 29 de fevereiro
|-
!align="right"|Edição:
|align="left"|4ª
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|ATP International Series
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"| saibro
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|Costa do Sauípe, Brasil
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeões
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|  Gustavo Kuerten
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  Mariusz Fyrstenberg  /  Marcin Matkowski
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | ATP da Costa do Sauipe
|-
| align="left" |< 2003 
| align="right" |2005 >|}
O ATP da Costa do Sauipe de 2004 foi um torneio de tênis masculino em quadras de saibro, da série ATP International, disputado em Sauipe, na Bahia. Faz parte do Brasil Open.

Campeões
Simples

 Gustavo Kuerten venceu  Agustín Calleri 3–6, 6–2, 6–3

Duplas

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski''' venceu  Tomas Behrend /  Leoš Friedl 6–2, 6–2

Ligações externas 
 
 

 
2004
Costa do Sauipe